Otto 2. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Otto 2. (955–983) – tysk konge og tysk-romersk kejser fra 973 til 983.
 Otto 2. (efter 1147–1205) – markgreve af Brandenburg fra 1184 til 1205.

Se også 
 Otto (navn)
 Otto 1.